Bullseye kan syfta på

 Bullseye (film, 1986) – australisk film från 1986 av Carl Schultz
 Bullseye! (film, 1990) – brittisk/amerikansk film med Roger Moore
 Bullseye (seriefigur) – en seriefigur i berättelserna om Daredevil i Marvels universum
 Bullseye Mountain – ett berg i Antarktis
 Bullseye - det mittersta fältet på en darttavla

Se även
 Bullseye Lake – flera
 Femetta